Lirceus är ett släkte av kräftdjur. Lirceus ingår i familjen sötvattensgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sötvattensgråsuggor
Lirceus

nl:Lirceus culveri